Jerzy Iwaszkiewicz (duchowny)
 Jerzy Iwaszkiewicz (dziennikarz)